Krnica (Gorje), een plaats in Slovenië in de gemeente Gorje
 Krnica (Koper), een plaats in Slovenië in de gemeente Koper
 Krnica (Luče), een plaats in Slovenië in de gemeente Luče
 Krnica (Barban), een plaats in Kroatië in de gemeente Barban